Amerikai Egyesült Államok
Interlaken (Kalifornia)
Interlaken (New Jersey)
Interlaken (New York)
Interlaken (Utah)
Interlochen (Michigan)
 Ausztrália
Interlaken (Tasmania)
 Svájc
Interlaken (Svájc)